Die williamhill.com UK Championship 2011 war ein Snooker-Turnier, das vom 3. bis 11. Dezember 2011 in York ausgetragen wurde. Im Finale setzte sich Judd Trump mit 10:8 gegen Mark Allen durch.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Anmerkungen:
 *1 Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verlieren, erhalten nur die halbe Punktzahl.
 *2 nicht vergeben.

Finalrunde 

 Die Zahl in den grau hinterlegten Feldern gibt den Platz in der Setzliste für den betreffenden Spieler in diesem Turnier an.

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 5. bis 9. November 2011 in der South West Snooker Academy in Gloucester statt.

Erstmals seit über 20 Jahren musste Stephen Hendry wieder an einem Qualifikationsturnier teilnehmen, nachdem der siebenfache Ex-Weltmeister aus den Top 16 der Snookerweltrangliste gefallen war.

Vorrunde

Runde 1 bis 4

Century Breaks

Finalrunde

Qualifikation

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse (bei snooker.org)

2011
Snookerveranstaltung 2011
Billardturnier in York